Вилијам Едвард Кристал (; 14. март 1948) амерички је глумац, сценариста, продуцент, редитељ, комичар и телевизијски водитељ.

Филмографија 

|-
| 1977. || ССТ: Лет смрти|| -{SST: Death Flight}- || Дејвид||
|-
| 1978. || Зечји тест || -{Rabbit Test}- || Лајонел Карпантер||
|-
| 1980. || Животињска Олимпијада|| -{Animalympics}- || различите улоге||
|-
| 1984. || Ово је Спајнал теп || -{This Is Spinal Tap}- || Морти ||
|-
| 1986. || Два врага из Чикага || -{Running Scared}- || Дени Костанзо ||
|-
| 1987. || Принцеза невеста || -{The Princess Bride}- || Чудесни Макс||
|-
| 1987. || Баци маму из воза || -{Throw Momma from the Train}- || Лари Донер||
|-
| 1988. || Сећања на мене || -{Memories of Me}- || Аби Полин|| такође сценариста и продуцент
|-
| 1989. || Кад је Хари срео Сали || -{When Harry Met Sally...}- || Хари Бернс||
|-
| 1989. || Градски каубоји || -{City Slickers}- ||Мики Гордон||такође извршни продуцент
|-
| 1992. || Господин субота увече || -{Mr. Saturday Night}- || Бади Јанг Млађи|| такође редитељ, сценариста и продуцент
|-
| 1994. || Градски каубоји 2 || -{City Slickers II: The Legend of Curly's Gold }- || Мич Робинс|| такође сценариста и продуцент
|-
| 1995. || Заборави Париз || -{Forget Paris}- || Мики Гордон||такође редитељ, сценариста и продуцент
|-
| 1996. || Хамлет || -{Hamlet}- || Први гробар||
|-
| 1997. || Хари ван себе || -{Deconstructing Harry}- || Лари||
|-
| 1997. || Дан очева || -{Fathers' Day}- || Џек Лоренс||
|-
| 1998. || Мој џин || -{My Giant}- || Семи Камин||
|-
| 1999. || Мафијаш на терапији || -{Analyze This}- || др Бен Стобел|| такође извршни продуцент
|-
| 2000. || Авантуре Рокија и Булвиникла || -{The Adventures of Rocky and Bullwinkle}- || продавац душека|| непотписан
|-
| 2001. || 61* || -{61*}- || /|| редитељ
|-
| 2001. || Амерички драгани || -{America's Sweethearts}- || Ли Филипс|| такође сценариста и продуцент
|-
| 2001. || Чудовишта из ормара || -{Monsters, Inc.}- || Мајкл "Мајк" Вазовски аутомобил (глас)||
|-
| 2002. || Мајков нови ауто || -{Mike's New Car}- || Мајкл "Мајк" Вазовски аутомобил (глас)|| кратки филм
|-
| 2002. || Мафијаш под стресом || -{Analyze That}- || др Бен Собел||
|-
| 2004. || Покретни дворац || -{Howl's Moving Castle}- || Калцифер (глас)||енглеска синхронизација
|-
| 2006. || Аутомобили || -{Cars}- || Мајкл "Мајк" Вазовски аутомобил (глас) || камео
|-
| 2010. || Још сам ту || -{I'm Still Here}- || Били Кристал||
|-
| 2010. || Вила Зубић || -{Tooth Fairy}- || Џери|| непотписан
|-
| 2012. || Хаос у кући - маторци долазе || -{Parental Guidance}- || Арти Декер||
|-
| 2012. || Мали станови || -{Small Apartments}- || Берт Волнат||
|-
| 2013. || Универзитет за монструме || -{Monsters University}- || Мајкл "Мајк" Вазовски (глас)||
|-
| 2017. || Књига о џунгли || -{The Jungle Book}- || Табаку (глас)||
|-
|- bgcolor="#e6e6fa" align="center"
|colspan=5| Улоге на телевизији
|-
| 1976. ||Све је у породици || -{All in the Family}- || Ејнџел||епизода: -{New Year's Wedding}-
|-
| 1977–1981 ||Сапуница || -{Soap}- || Џоди Далас||73 епизоде
|-
| 1978. ||Брод љубави || -{The Love Boat}- || Њутон Вимс||епизода: -{Mike & Ike; The Witness; Kissing Bandit}-
|-
| 1979. ||Раскиди су тешки || -{Breaking Up Is Hard to Do}- || Дени Дојл||ТВ филм
|-
| 1980. ||Енола Геј: Људи, мисија и атомска бомба || -{Enola Gay: The Men, the Mission, the Atomic Bomb}- || Џејкоб Бесер||ТВ филм
|-
| 1982. || Сат комедије са Билијем Кристалом || -{The Billy Crystal Comedy Hour}- || домаћин||5 епизода
|-
| 1984–1985 ||Уживо суботом увече || -{Saturday Night Live}- || разне улоге||18 епизода; такође сценариста
|-
| 1985. ||Сајмон и Сајмон || -{Simon & Simon}- || Бен Крејн||епизода: -{Quint Is Out}-
|-
| 1986–1988. ||Улица Сезам || -{Sesame Street}- || Рики||2 епизоде
|-
| 1986. ||Били Кристал: Нећу да почињем - Били Кристал специјал || -{Billy Crystal: Don't Get Me Started – The Billy Crystal Special}- || Били Кристал||стенд-ап специјал
|-
| 1987. ||Били Кристал: Нећу да почињем - Изгубљени минути || -{Billy Crystal: Don't Get Me Started – The Lost Minutes}- || Били Кристал||стенд-ап специјал
|-
| 1987. ||Двадесет девета додела Гремија || -{29th Annual Grammy Awards}- || домаћин||ТВ специјал
|-
| 1988. ||Тридесета додела Гремија || -{30th Annual Grammy Awards}- || домаћин||ТВ специјал
|-
| 1989. ||Тридесет прва додела Гремија || -{31st Annual Grammy Awards}- || домаћин||ТВ специјал
|-
| 1989. ||Били Кристал: Поноћни воз за Москву || -{Billy Crystal: Midnight Train to Moscow}- || Били Кристал||стенд-ап специјал
|-
| 1990. ||Шездесет друга додела Оскара || -{62nd Academy Awards}-|| водитељ||ТВ специјал
|-
| 1991. ||Шездесет трећа додела Оскара || -{63rd Academy Awards}-|| водитељ||ТВ специјал
|-
| 1992. ||Шездесет четврта додела Оскара || -{64th Academy Awards}-|| водитељ||ТВ специјал
|-
| 1992. || Шоу Ларија Сандерса || -{The Larry Sanders Show}- || Били Кристал||епизода: -{Talk Show}-
|-
| 1993. ||Шездесет пета додела Оскара || -{65th Academy Awards}-|| водитељ||ТВ специјал
|-
| 1995. || Критичар || -{The Critic}- || Гари Гросман (глас)||епизода: -{L.A. Jay}-
|-
| 1995. ||Фрејжер || -{Frasier}- || Џек (глас) ||епизода: -{Leapin' Lizards}-
|-
| 1996. ||Мапети Вечерас || -{Muppets Tonight}- || Били Кристал||епизода: -{Били Кристал}-
|-
| 1997. ||Пријатељи || -{Friends}- || Тим||епизода: -{The One with the Ultimate Fighting Champion}-
|-
| 1997. ||Шездесет девета додела Оскара || -{69th Academy Awards}-|| водитељ||ТВ специјал
|-
| 1998. ||Седамдесета додела Оскара || -{70th Academy Awards}-|| водитељ||ТВ специјал
|-
| 2000. ||Седамдесет друга додела Оскара || -{72nd Academy Awards}-|| водитељ||ТВ специјал
|-
| 2002. || Шоу Бернија Мака || -{The Bernie Mac Show}- || Били Кристал||епизода: -{Secrets and Lies}-
|-
| 2002. ||Деца слободе || -{Liberty's Kids}- || Џон Адамс (глас) ||6 епизода
|-
| 2004. ||Седамдесет шеста додела Оскара || -{76th Academy Awards}-|| водитељ||ТВ специјал
|-
| 2012. ||Осамдесет четврта додела Оскара || -{84th Academy Awards}- || водитељ||ТВ специјал
|-
| 2013– ||Интернет терапија || -{Web Therapy}- || Герет Пинк ||3 епизоде
|-
| 2014. ||Били Кристал: 700 недеља || -{700 Sundays}- || Били Кристал||ТВ специјал
|-
| 2015. ||Комичари || -{The Comedians}- || Били ||такође креатор, сценариста и продуцент
|-
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1948.
Амерички глумци
Амерички комичари
Амерички редитељи
Амерички сценаристи
Амерички филмски продуценти
Добитници награде Тони